Johannes Crato ist der latinisierte Name folgender Personen:

 Johann Krafft von Krafftheim (1519–1585) deutscher Humanist und Arzt, siehe Johann Crato von Krafftheim
 Johann Krafft († 1578), deutscher Buchdrucker, siehe Johann Krafft

Siehe auch:
 Johann Krafft (Begriffsklärung)